

Patronyme 

 Jeanne Filleul (v. 1426-v. 1498), poétesse française ;
 Nicolas Filleul (1530-1575), poète et dramaturge français ;
 Rosalie Filleul (1752-1794), artiste peintre et pastelliste française ;
 Clara Filleul (1822-1878), artiste peintre française ;
 Jacques Filleul (1924-2017), musicologue français ;
 Jean-Jacques Filleul (1943-), personnalité politique française ;
 Martine Filleul (1953-), personnalité politique française.